Тростяне́цкая улица — улица в Дарницком районе Киева, микрорайоны Новая Дарница и Харьковский массив. Проходит от улицы Ревуцкого до конца застройки (лесопосадка). 

Примыкают улицы Архитектора Вербицкого, Горловская, Урожайная, Харьковское шоссе, Славгородская улица, Славгородский переулок, улицы Севастопольская, Санаторная, Сентябрьская, Николая Винграновского, переулки Игоря Качуровского, Волго-Донской.

История 
Возникла не позднее конца 1930-х под названием 47-я Новая (проходила от безымянной улицы, позже названной Каменской, до 189-й новой улицы). В 1940-х годах продолжена на восток в виде 602-ой Новой улицы. Современное название (после объединения двух частей улицы) носит с 1953 года. В 1990 году от улицы отделили Полесскую улицу.

См. также 
 Улица Анны Ахматовой

Примечания

Литература 
 Тростянецька вулиця // Веб-енциклопедія Києва.
 Тростянецька вул. // Вулиці Києва. Довідник / упоряд. А. М. Сигалов та ін. — К. : Реклама, 1975. — С. 166.
 
 Тростянецька вулиця // Вулиці Києва. Довідник / під ред. А. М. Сигалова. — К. : Агентство преси «Журналіст», 2005. — С. 48. — ISBN 966-95457-1-5.
 Тростянецька вулиця // Вулиці міста Києва: офіційний довідник / Додаток до рішення Київської міської ради від 22 січня 2015 року № 34/899 «Про затвердження офіційного довідника „Вулиці міста Києва“».  — С. 278.
 Тростянецька вулиця // МІАС ЗМД «Містобудівний кадастр Києва».

Дарницкий район